Schranz bezeichnet:

 Schranz, eine Stilrichtung des Techno

 Siehe auch nach der Etymologie (Wortherkunft) von Schranz bei Hofschranze

Schranz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schranz (* 1979), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Schranz (* 1993), österreichischer Grasskiläufer
 Daniel Schranz (* 1974), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Edgar Schranz (1930–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Erwin Schranz (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fritz Schranz (1930–2016), deutscher Aktionskünstler
 Hans Schranz (1916–1987), Schweizer Schriftsteller

 Helmuth Schranz (1897–1968), deutscher Politiker (DP, später GDP)
 Karl Schranz (* 1938), österreichischer Skirennläufer
 Steven Schranz (* 1966), maltesischer Tennisspieler
 Wolfgang Schranz (* 1976), österreichischer Tennisspieler